Foston kan syfta på:

Storbritannien 

 Foston on the Wolds, ort, England, East Riding of Yorkshire, 
 Foston, North Yorkshire, ort, England, 
 Foston, Lincolnshire, ort, England, 
 Foston, Derbyshire, ort, England, Derbyshire, South Derbyshire, Foston and Scropton, 
 Foston, Leicestershire, ort, England, Leicestershire, Blaby, Kilby,